Miejscowości w USA:
 Oquawka – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson
Gminy w USA:
 Oquawka (ang. Oquawka Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henderson